Taferner ist der Familienname folgender Personen:

 Evamarie Taferner (* 1929), österreichische Schriftstellerin
 Hubert Taferner (1925–2022), österreichischer Architekt und Grafiker
 Matthäus Taferner (* 2001), österreichischer Fußballspieler